BeamNG GmbH è una azienda sviluppatrice di videogiochi tedesca, con sede a Brema. È stata istituita nel 2012 per sviluppare il videogioco BeamNG.Drive.

Videogiochi 
 2013 - BeamNG.Drive

Aziende di videogiochi